Átila — rei dos hunos
 Átila, o Huno (série) —  série de televisão americana de 2001, dirigida por Dick Lowry, com Gerard Butler no papel-título

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história